Wrzeciono podziałowe – struktura białkowa
 wrzeciono – w przędzalnictwie
 wrzeciono – część w obrabiarkach
 Wrzeciono – osiedle w Warszawie, w dzielnicy Bielany
 Wrzeciono (columella) – element budowy muszli